Ornitopodi (lat. Ornithopoda) bili su skupina dinosaura s ptičjim kukovljem koji su u prvim fazama evolutivnog razvoja bili maleni, dvonožni biljojedi koji su se brzo kretali, a kasnije su postajali veći i brojniji dok se nisu razvili u jednu od najuspješnijih grupa biljojeda u razdoblju krede, tijekom kojeg su dominirali sjevernoameričkim krajolikom. Njihova glavna evolutivna prednost bio je progresivni razvoj aparata za žvakanje koji je postao najsloženiji ikada razvijen kod gmazova; mogao se usporediti s onim kod današnjih sisavaca, kao što je krava. Dostigli su vrhunac pojavom vrsta s pačjim kljunom, a izumrli su tijekom K-T izumiranja, kao i svi ostali dinosauri. Pripadnici ove grupe poznati su sa svih 7 kontinenata, iako je jedna vrsta s Antarktika neimenovana, a na južnoj polutci obično su bili rijetki.

Opis 

 

Ornithopoda znači "ptičja stopala", od grčkog ornithos ("ptica") i pous ("stopala"); to se odnosi na njihova karakteristična stopala s tri prsta, iako su mnogi rani oblici imali četiri. Karakterizirao ih je također nedostatak oklopa, razvoj "kljuna", izduženi pubis koji je bio duži od iliuma i otvor koja nedostaje u donjoj čeljusti. Razni ornitopodi i srodni cerapodi imali su tanke ploče od hrskavice na vanjskoj strani rebara; u nekim slučajevima te su se ploče mineralizirale i fosilizirale. Funkcija tih ploča je nepoznata. Do danas pronađene su kod rodova Hypsilophodon, Othnielosaurus, Parksosaurus, Talenkauen, Thescelosaurus i Macrogryphosaurus.

Rani ornitopodi bili su dugi samo oko 1 metar, ali vjerojatno vrlo brzi. Imali su krut rep, kao i teropodi, koji im je pomagao da drže ravnotežu dok su trčali. Kasnije su se postupno prilagodili hranjenju na sve četiri noge; njihova se kralježnica zakrivila, slično kao kod bizona. Sa sve većom prilagodbom takvom hranjenju, postali su polučetveronožni; još uvijek su mogli trčati na dvije noge i uspraviti se na njih, ali provodili su većinu vremena hodajući ili pasući na sva četiri uda. Taksonomija dinosaura prije svrstavanih među Hypsilophodontidae je problematična. Ta skupina u početku se sastojala od svih dvonožnih dinosaura s ptičjim kukovljem koji nisu bili iguanodontidi, ali ponovna filogenetska procjena pokazala je da su takve vrste parafiletične. Kao takvu, porodicu hipsilofodonta predstavlja samo rod Hypsilophodon.

Evolutivnim razvojem ornitopodi su postali veći, ali nikada nisu dosegli nevjerojatnu veličinu dugovratih i dugorepih sauropoda koje su djelomično istisnuli. Najveći, kao što je Shantungosaurus, bili su teški kao sauropod srednje veličine (do 23 tone), ali nisu bili dulji od 15 metara.

Klasifikacija 

Povijesno se većina osrednjih dinosaura s ptičjim kukovljem kasificirala pod ornitopode. Kasnije je većina ponovo klasificirana kao temeljni pripadnici tipično četveronožnih skupina kao što je Marginocephalia, a neki, poput pahicefalosaurida, dobili su vlastite grupe.

Taksonomija 
Ornitopodi se većinom svrstavaju kao podred unutar reda Ornithischia. Dok se rangirana taksonomija većinom ne koristi kod paleontologa, neki istraživači nastavili su koristiti takvu klasifikaciju, iako različiti izvori navode različite rangove za ornitopode. Benton (2004.) svrstao ih je kao infrared unutar podreda Cerapoda, dok su ga drugi, kao što su Ibiricu et al. (2010.), ostavili kao podred.

Podred Ornithopoda
Changchunsaurus
Porodica Hypsilophodontidae
Nerangirani kladus Iguanodontia
Anabisetia
?Bihariosaurus
Elasmaria
Macrogryphosaurus
Talenkauen
Tenontosaurus
Porodica Camptosauridae
Porodica Dryosauridae (primjer rod Dryosaur)
Porodica Rhabdodontidae
Hadrosauriformes
Porodica Iguanodontidae
Natporodica Hadrosauroidea
Porodica Hadrosauridae

Filogenija 
Kladogram niže učinjen je prema analizi Zhenga i kolega iz 2009. godine.

Kladogram prema Butleru et al, 2011. godine.

Literatura

Vanjske poveznice 
 Ornithopoda , Justin Tweet, na Thescelosaurus!. Pristupljeno 3. lipnja 2014.
 GEOL 104 dinosaurs: a Natural history, ornithopoda: beaks, bills & crests, Thomas R. Holtz, Jr. Pristupljeno 3. lipnja 2014.

 
Ornithischia